Il doppio del torneo di tennis Movistar Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Andrew Kratzmann che hanno battuto in finale Julián Alonso e Nicolás Lapentti 7-6, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Luis Lobo /  Fernando Meligeni (quarti di finale)

 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Hendrik Jan Davids /  Andrew Kratzmann (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 1997
ATP Tour 1997